Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute à Johannesburg du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Helen Gourlay.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Johannesburg
1972 en Afrique du Sud
Sport en mars 1972
Sport en avril 1972